Albertsson är ett svenskt efternamn som även kan stavas Albertson.

Enligt offentilg statistik tillgänglig i april 2018 var 1 849 personer med efternamnet Albertsson och 72 personer med efternamnet Albertson bosatta i Sverige.

Personer med efternamnet Albertsson eller Albertson 

 Anki Albertsson (född 1968), musikalartist
 Ann-Christine Albertsson, professor i kemi
 Bertil Albertsson (1921–2008), idrottare
 Charlotte Erlanson-Albertsson (född 1947), professor i medicinsk och fysiologisk kemi
 Eskil Albertsson (1880–1955), lantbrukare och politiker
 Erik Albertsson (1924–2012), militär
 Kerstin Albertsson Wikland (född 1947), professor i medicin
 Markus Albertson (född 1984), gitarrist
 Per-Åke Albertsson (1930–2018), biokemist
 Sofia Albertsson (född 1982), författare

Källor

Sonnamn
Svenska efternamn